Mitchell Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Mitchell Island, British Columbia, ö, 
 Mitchell Island, Nunavut, ö,